La Famille Raton est une nouvelle de Jules Verne, écrite en 1886. Lors de son déplacement en Belgique, Verne vint lire cette nouvelle à Liège, le . Elle fut éditée pour la première fois en janvier 1891 dans Le Figaro illustré, avec un texte abrégé, puis reprise dans le recueil Hier et demain en 1910, quelque peu remaniée par Michel Verne.

Éditions 
Éditions du manuscrit de Jules Verne.
 Bulletin de la Société Jules Verne 90. 1989.
 Maître Zacharius et autres récits. José Corti. 2000.
 Contes et nouvelles de Jules Verne. Éditions Ouest-France. 2000.
 Aventures de la famille Raton, Éditions Raminagrobis, 2011, 152 p.

Bibliographie 
 George Laport. Jules Verne à Liège. Bulletin de la Société Jules Verne 7. A.S. 1937.
 Luce Courville. Jules Verne, la famille Raton et le "Rat-Goutteux" de Nantes. in Nantes-Réalité. Juillet-.
 Jean Bellemin-Noël. Analectures de Jules Verne. in "Critique". Revue générale des publications françaises et étrangères. Paris. 1970.
 Volker Dehs,  La Famille Raton et l'apothéose des synthèses, J.V , Centre de documentation Jules Verne, Amiens, 1988.
 Volker Dehs. Zwischen Biederkeit und Anarchie. Jules Verne "Abenteuer der Familie Raton". Postface. Ein Märchen. Francfort. 1989.
 Volker Dehs. "La Famille Raton" sans ratures. Bulletin de la Société Jules Verne 90. 1989.
 Volker Dehs. Les métamorphoses du "Rat-Goutteux". Bulletin de la Société Jules Verne 90. 1989.
 Brian Taves. Afterword. Postface à "Adventures of the Rat Family". New-York. Oxford. 1993.
 Jean-Pierre Picot. Œdipe chez les ratounets. in "Jules Verne: Maître Zacharius et autres récits". Paris. José Corti. 2000.
 Samuel Sadaune. Attention à l'huître!. in "Contes et nouvelles de Jules Verne". Éditions Ouest-France. 2000.

Notes et références 

Nouvelle française parue en 1910
Nouvelle de Jules Verne

cs:Včera a zítra#Rodina Krysáků